Vittorio Amedeo di Anhalt-Bernburg
 Vittorio Amedeo di Savoia
 Vittorio Amedeo I